Németh Ilona
 Németh Ilona (1943) pszichológus
 Németh Ilona (1948) báb- és látványtervező művész
 Németh Ilona (1956) atléta, rövidtávfutó, edző
 Németh Ilona (1963) Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, tipográfus
 Németh Ilona jelmeztervező
hasonló nevűek
 Németh Ica (1944–2011) színésznő